Husmorssemester kan syfta på:

 Husmorssemester, möjlighet för utarbetade husmödrar att vila upp sig på semesterhem, 1946-1979
 Husmorssemester (skulptur), en skulptur i Stockholm